Cimarron Hills ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Cimarron Hills (Colorado), Ort im  El Paso County
 Cimarron Hills (Yavapai County), Berg im Yavapai County, Arizona